Жукопа:

Россия 
 Жукопа — посёлок в Андреапольском районе Тверской области.
 Жукопа — посёлок в Пеновском районе Тверской области.
 Жукопа — река на северо-западе европейской части Российской Федерации, в Тверской области.